Форт Мид има више значења:
 Форт Мид (Мериленд)
 Форт Мид (Флорида)